Perelman o Perelmán es el apellido de:
 Ángel Perelman, sindicalista argentino;
 Chaïm Perelman, retórico y filósofo polaco del Derecho y uno de los principales teóricos sobre argumentación;
 Grigori Perelmán, matemático ruso que demostró la conjetura de Poincaré;
 Martín Perelman, futbolista argentino;
 Yákov Perelmán, escritor ruso de libros científicos;
 50033 Perelman, asteroide nombrado en honor al matemático Perelmán;
 Perelman, cráter lunar nombrado en honor al escritor.